Василий Иванович:
царские особы
 Василий III Иванович (1479—1533) — великий князь Московский Василий III, отец Ивана Грозного.
 Василий Иванович (1563) — царевич, умерший во младенчестве.
 Василий IV Иванович (Василий Шуйский; 1552—1612) — русский царь в 1606—1610 годах.
князья
 Василий Иванович (1225/1226—1238) — козельский князь, участник обороны города от монголов.
 Василий Иванович (ум. 1370) — князь фоминско-березуйский.
 Василий Иванович (ум. 1397) — князь селеховский.
 Василий Иванович (XIV век) — князь брянский, сын Ивана Александровича Смоленского.
 Василий Иванович Косой Оболенский (не позднее 1420 — ок. 1464  князь, воевода.
 Василий Иванович (1447—1483) — великий князь рязанский.
 Василий Иванович (XV век) — князь ярославский.
 Василий Иванович Голица (XV век) — удельный князь голибесовский.
 Василий Иванович Губка (конец XV века — начало XVI века) — князь, воевода.
 Василий Иванович Нелюб (начало XVI века) — князь пронский.
 Василий Иванович Шемячич (ум. 1529) — князь новгород-северский и рыльский.
;прочие
 Василий Иванович, архиепископ Пекский и Сербский (1720—1772)
 Василий Иванович Чапаев (1887—1919) — герой гражданской войны, персонаж анекдотов.